Rodiek ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rodiek (1903–1980), deutscher Politiker
 Friedrich Rodiek (1871–1942), deutscher Bauunternehmer 
 Thorsten Rodiek (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter

Siehe auch:
 Rodik